Plusieurs villes françaises possèdent une rue de Cronstadt :
 Rue de Cronstadt à Lyon ;
 Rue de Cronstadt à Montpellier ;
 Rue de Cronstadt à Nancy ;
 Rue de Cronstadt à Paris ;
 Rue de Cronstadt à Saint-Quentin.
 Rue de Cronstadt à Vichy.